Per ferrovia Termoli–Vairano s'intende una linea ferroviaria che si compone di tre tratte di differente origine:
 la Campobasso–Termoli
 la Isernia–Campobasso
 la Vairano–Isernia